

Neuhof – comune dell'Assia
Neuhof – comune della Bassa Sassonia
Neuhof a.d.Zenn – comune della Baviera
Neuhof – frazione della città di Jüterbog (Brandeburgo)
Neuhof – frazione della città di Penzlin (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
Neuhof – frazione del comune di Bartenshagen-Parkentin (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
Neuhof – località della frazione di Roddahn della città di Neustadt (Dosse) (Brandeburgo)
Neuhof – località della frazione di Wünsdorf della città di Zossen (Brandeburgo)
Neuhof – località della frazione di Kribbe del comune di Karstädt (Brandeburgo)

Neuhof, oggi Nové Dvory – frazione della città di Polná (regione di Vysočina)

Neuhof, oggi Bogda – comune del distretto di Timiș

Pagine correlate 
 Neuenhof (disambigua) – pagina di disambiguazione